Miejscowość na Ukrainie:
 Kozielec (Kozełeć) – osiedle typu miejskiego w obwodzie czernihowskim
2 miejscowości w Polsce: 
 Kozielec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz 
 Kozielec – projektowany rezerwat przyrody w okolicy wsi
 Kozielec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe